Güdül ist der Name folgender Orte in der Türkei:

 Güdül (Ankara), İlçe der Provinz Ankara
 Güdül (Dereli), Dorf im Landkreis Dereli, Provinz Giresun
 Güdül (Doğankent), Dorf im Landkreis Doğankent, Provinz Giresun